Dornheim (Beieren), een plaats in de gemeente Iphofenin de Duitse deelstaat Beieren
Dornheim (Hessen), een plaats in de gemeente Groß-Gerau in de Duitse deelstaat Hessen
Dornheim (Noordrijn-Westfalen), een plaats in de gemeente Schmallenberg in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Dornheim (Thüringen), een plaats in de gemeente Grabfeld in de Duitse deelstaat Thüringen